El término Susques se puede referir:

 a Susques, localidad del altiplano argentino;
 al Departamento de Susques, departamento en el Sudoeste de la provincia de Jujuy (Argentina);